Hiroyuki Tomita
Morioka Hiroyuki
Hiroyuki Akiyama
Hiroyuki Taniguchi
Cary-Hiroyuki Tagawa
Hiroyuki Omata
Hiroyuki Komoto
Hiroyuki Omichi
Hiroyuki Takasaki
Hiroyuki Takei
Yoshino Hiroyuki
Hiroyuki Morita
Hiroyuki Owaku
Hiroyuki Hamada
Desambiguação